

Toponyme
Pecka est un toponyme qui peut désigner :

Pecka, une localité de la municipalité de Topusko, dans le comitat de Sisak-Moslavina.

Pecka, un village de la municipalité d’Osečina, dans le district 
 de Kolubara.

Pecka, une commune du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové.

Personnalité 
Luka est un prénom dérivé de Lucas, prénom équivalent de Luc, il a été porté par :
 Pecka est le surnom de Wellington de Jorge Estanislau Paeckart, un joueur de football brésilien.